NLT kan syfta på:

 NLT (musikgrupp) – ett amerikanskt pojkband
 NLT – IATA-koden för en flygplats i Xinjiang, se Nalati Airport
 NLT-gruppen – en grupp för nya läkemedelsterapier
 NLT – en organisation för att bevara New Lanark, se New Lanark Trust

Dagstidningar
 NLT –  en oberoende liberal morgontidning, se Nya Lidköpings-Tidningen
 NLT  – en sexdagars dagstidning med spridning i Ludvika och Smedjebackens kommuner,  se Nya Ludvika Tidning